Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1959-1960
 Eerste klasse 1959-60 (basketbal België)
 Eerste klasse 1959-60 (voetbal België)
 Eerste klasse 1959-1960 (basketbal dames België)